Существовало два различных типа тральщиков «Хант», оба британской постройки:

 Тральщики типа Hunt (1916) — тип тральщика постройки Первой мировой войны, строились с 1916 года
 Тральщики-искатели мин типа Hunt — тип тральщика строились в 1978−1988 годах